Mouchot ist der Familienname von:

 Augustin Mouchot (1825–1912), französischer Erfinder
 Martina Mouchot, deutsche Drehbuchautorin